Black Hill ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Black Hill (Maryland), im Montgomery County
 Black Hill (Atascosa County, Texas)
 Black Hill (Rockwall County, Texas) (nicht mehr existent)

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Black Hill Branch, Fließgewässer im Bexar County, Texas
 Black Hill Creek, Fließgewässer im Buffalo County, Nebraska
 Black Hill Stream, Fließgewässer im Somerset County, Maine
 Black Hill Wash, Fließgewässer im Yavapai County, Arizona
 Black Hill Pond, See im Somerset County, Maine

Hügel in den Vereinigten Staaten:
 Black Hill (Aleutians East Borough, Alaska, 319 m)
 Black Hill (Aleutians East Borough, Alaska, 385 m)
 Black Hill (Southeast Fairbanks Census Area, Alaska)
 Black Hill (Apache County, Arizona)
 Black Hill (Gila County, Arizona)
 Black Hill (Pinal County, Arizona)
 Black Hill (Yavapai County, Arizona, 1532 m)
 Black Hill (Yavapai County, Arizona, 842 m)
 Black Hill (Yavapai County, Arizona, 891 m)
 Black Hill (Connecticut)
 Black Hill (Riverside County, Kalifornien, 1107 m)
 Black Hill (Riverside County, Kalifornien, 359 m)
 Black Hill (San Bernardino County, Kalifornien)
 Black Hill (San Luis Obispo County, Kalifornien)
 Black Hill (Stanislaus County, Kalifornien, 140 m)
 Black Hill (Stanislaus County, Kalifornien, 543 m)
 Black Hill (Maine)
 Black Hill (Cecil County, Maryland)
 Black Hill (Hügel, Montgomery County, Maryland)
 Black Hill (Massachusetts)
 Black Hill (Clark County, Nevada)
 Black Hill (Lincoln County, Nevada)
 Black Hill (Grafton County, New Hampshire, 374 m)
 Black Hill (Grafton County, New Hampshire, 650 m)
 Black Hill (Grafton County, New Hampshire, 796 m)
 Black Hill (Colfax County, New Mexico, 1995 m)
 Black Hill (Colfax County, New Mexico, 2400 m)
 Black Hill (Hidalgo County, New Mexico)
 Black Hill (Luna County, New Mexico)
 Black Hill (San Juan County, New Mexico)
 Black Hill (Sierra County, New Mexico)
 Black Hill (Socorro County, New Mexico)
 Black Hill (New York)
 Black Hill (Bexar County, Texas, 228 m)
 Black Hill (Bexar County, Texas, 481 m)
 Black Hill (Brewster County, Texas)
 Black Hill (Uvalde County, Texas)
 Black Hill (Utah)
 Black Hill (Franklin County, Vermont)
 Black Hill (Orleans County, Vermont)
 Black Hill (Culpeper County, Virginia)
 Black Hill (Scott County, Virginia)
 Black Hill (Smyth County, Virginia)
 Black Hill (Washington)

Sonstiges:
 Black Hill Lead Diggings, Mine im Washington County, Missouri
 Black Hill (Peak District), Hügel im Peak-District-Nationalpark, England
 Black Hill (Pentland Hills), Hügel in den Pentland Hills, Schottland
 Black Hill (Hongkong), Berg in Kowloon, Hongkong
 Black Hill (1988) (Originaltitel On the Black Hill), US-amerikanischer Film von Andrew Grieve 
 anderer Name für den Negro Hill, Hügel auf der Livingston-Insel in den Südlichen Shetlandinseln

Siehe auch:
 Blacks Hill
 Black Hills, Gebirgszug in South Dakota, Vereinigte Staaten
 Black Hills (Washington), Hügelgruppe in Washington, Vereinigte Staaten